Jochelson ist der Familienname folgender Personen: 

 Dina Jochelson-Brodskaja (1862–1941), russische Medizinerin und Anthropologin
 Waldemar Jochelson (1855–1937), russischer Ethnograf
 Wladimir Jefimowitsch Jochelson (1904–1941), sowjetischer Musikwissenschaftler